Чемпионат Польши 1980 — 37-е первенство, которое проходило с 10 по 28 февраля в Лодзи.

Таблица

Ссылки 
 XXXVII Szachowe Mistrzostwa Polski Łódź 1980
 37. Indywidualne Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Szachach (www.szachypolskie.pl)

1980 год в шахматах
Чемпионаты Польши по шахматам